Матти́ас Шва́йгхёфер (; род. 11 марта 1981 года, Анклам, ГДР) — немецкий актёр, режиссёр, продюсер и сценарист.

Карьера 
Родился в городе Анкламе, федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания. Поступил и учился в известной школе актёрского мастерства им. Эрнста Буша, но бросил занятия через год. Тем не менее, будучи сыном актёрской четы, он уже успел поработать с таким знаменитым режиссёром, как Питер Гринуэй.

С 2000 года снимается в кино и на ТВ. В первом же году получил телевизионную награду как «Лучший Молодой Исполнитель» за роль в фильме «Verbotenes Verlangen — Ich liebe meinen Schüler». С 2004 года начал работать на театральной сцене. Играл в берлинских театрах «Volksbühne» и «Hebbel». Актёрский талант Швайгхёфер неоднократно демонстрировал в различных ролях. В 2007 году он сыграл роль германского лётчика-истребителя Первой Мировой войны Манфреда фон Рихтгофена в фильме «Красный Барон».

Личная жизнь 
В период между 2004 и 2012 годами Швайгхёфер встречался с Ани Шромм (), они возобновили отношения в 2013 году. У них есть дочь Грета (род. 1 мая 2009) и сын Валентин (род. 17 февраля 2014). Семья Швайгхёфер в настоящее время проживает в Берлине.

Фильмография

Работы в театре 
 2004 — Eins, Zwei, Drei — Otto Ludwig Pfiffl — Hebbel Theatre, Берлин
 2007 — North — (реж. Франк Касторф) — Volksbühne, Берлин

Премии и награды 
 Премия немецкого ТВ, 2000, ФРГ
 Телепремия Гюнтера Страка, 2002
 Премия «Золотая камера», 2003, ФРГ
 Премия Адольфа Гримма, 2003, ФРГ
 «New Faces», 2003
 «Bavarian Film Award», 2004
 Премия телефестиваля в Баден-Бадене — специальный приз, 2004
 Премия «DIVA», 2006
 Премия «Bambi», 2007, ФРГ
 Премия «Undine» — лучший молодой актёр, 2005, 2007

Примечания

Ссылки 

Актёры Германии